Хосе Вільярреаль ( 1990) — американський футболіст мексиканського походження, півзахисник
 Хосе Луїс Вільярреаль ( 1966) — аргентинський футболіст і футбольний тренер

Сторінки зі списками однофамільців-тезок